

Sigle 
 Athlitiki Enosi Zakakiou – società calcistica cipriota

Codici 
 aez – codice ISO 639-3 della lingua aeka

Altro
AEZ – azienda produttrice di componenti per veicoli